Наградата Extasia или още Европейска награда за възрастни Extasia () е швейцарски порнографска награда, която се връчва ежегодно по време на еротичното шоу в Швейцария за постижения в порнографията в различни категории.

Носители на наградата Extasia

2007

Европа

Най-добра актриса

Най-добра звезда

Швейцария

Най-добра актриса

Германия

Най-добра актриса

Най-добра звезда

Франция

Най-добра актриса

Най-добра звезда

Най-добра дебютантка

Италия

Най-добра актриса

Най-добра звезда

Испания

Най-добра актриса

Почетни награди

Най-добра международна актриса

Най-добра международна звезда 
Ейла Миа

Награди за порнографски филми
Швейцарско кино
Награди на Швейцария
Култура в Цюрих